«Start a Fire» (Разожги огонь) — песня в исполнении азербайджанской певицы Диляры Кязимовой, с которой она представила Азербайджан на конкурсе песни «Евровидение-2014», который прошёл в Копенгагене, Дания.

Песня была выбрана 16 марта 2014 года. Авторами музыки и слов являются Стефан Ёрн, Йохан Кронлунд и Алессандра Гонтхардт.

В песне использован народный музыкальный инструмент балабан, показанный также в видеоклипе песни.

17 апреля Диляра Кязымова выпустила версию песни на родном азербайджанском языке. Название азербайджанской версии «Start a Fire» — «Bir qığılcım» (). По словам исполнительницы, она мечтала создать такой вариант песни с той минуты, когда впервые её услышала. По словам Кязимовой «Start a Fire» — это песня с глубоким смыслом, а «история, описанная в ней, очень близка ей и её стране».

Список композиций

См. также 
 Азербайджан на конкурсе песни Евровидение 2014

Примечания 

Песни Азербайджана на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2014»